Tocqueville (Eure)
 Tocqueville (Manche)
ook:
Tocqueville-en-Caux,  Seine-Maritime
Tocqueville-les-Murs,  Seine-Maritime
Tocqueville-sur-Eu,  Seine-Maritime

Personen
 Alexis de Tocqueville, Frans politiek denker